Velika nagrada Nice 1933 je bila dvaindvajseta neprvenstvena dirka v sezoni Velikih nagrad 1933. Odvijala se je 8. avgusta 1933 v francoskem mestu Nica, isti dan je potekala tudi dirka za Veliko nagrado Švedske.

Rezultati

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Tazio Nuvolari
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 95
| 2:56:17.6
| 1
|-
! 2
| 14
|  René Dreyfus
| Automobiles Ettore Bugatti
| Bugatti T51
| 95
| 2:57:47.2
| 9
|-
! 3
| 8
|  Guy Moll
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 94
| +1 krog
| 8
|-
! 4
| 16
|  Luigi Fagioli
| Scuderia Ferrari
| Alfa Romeo Monza
| 93
| +2 kroga
| 6
|-
! 5
| 10
|  Marcel Lehoux
| Privatnik
| Bugatti T51
| 92
| +3 krogi
| 5
|-
! 6
| 30
|  Brian Lewis
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 92
| +3 krogi
| 12
|-
! 7
| 32
|  Pierre Félix
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 91
| +4 krogi
| 14
|-
! 8
| 20
|  Giuseppe Campari
| Officine A. Maserati
| Maserati 4CM
| 91
| +4 krogi
| 10
|-
! Ods
| 6
|  Jean-Pierre Wimille
| Sommer/Wimille
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 3
|-
! Ods
| 24
|  Philippe Etancelin
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 55
| 
| 2
|-
! Ods
| 22
|  Achille Varzi
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| Zavore
| 7
|-
! Ods
| 18
|  Giovanni Minozzi
| Privatnik
| Maserati 8C-2800
| 
| 
| 11
|-
! Ods
| 28
|  Goffredo Zehender
| Privatnik
| Maserati 8CM
| 
| Pregrevanje
| 15
|-
! Ods
| 12
|  Earl Howe
| Privatnik
| Bugatti T51
| 
| Uplinjač
| 16
|-
! Ods
| 4
|  Raymond Sommer
| Sommer/Wimille
| Alfa Romeo Monza
| 
| 
| 4
|-
! Ods
| 26
|  Charly Jellen
| Privatnik
| Alfa Romeo Monza
| 
| Črpalka za gorivo
| 13
|}

Viri
 
 

1933
Sezona Velikih nagrad 1933